Maud steht für:

 Maud (Vorname), weiblicher Vorname, zu Namensträgerinnen siehe dort

Schiffe:
 Maud (Schiff, 1917), Polarforschungsschiff von Roald Amundsen
 Maud (Schiff, 2003), Expeditionsschiff der Reederei Hurtigruten
 Maud (A530), Versorgungsschiff der norwegischen Marine

Maud ist der Familienname folgender Personen:
 John Redcliffe-Maud, Baron Redcliffe-Maud (1906–1982), britischer Beamter, Minister und Diplomat

Maud steht für folgende geographischen Objekte:

Orte im Vereinigten Königreich:
 Maud (Aberdeenshire), Aberdeenshire, Schottland

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Maud (Alabama)
 Maud (Illinois)
 Maud (Iowa)
 Maud (Kentucky)
 Maud (Mississippi)
 Maud (Missouri)
 Maud (Ohio)
 Maud (Oklahoma)
 Maud (Texas)
 Maud (Washington)

in Neuseeland:
 Maud Island, Insel

in Antarktika:
 Maud-Subglazialbecken, Becken im Königin-Maud-Land
 Königin-Maud-Gebirge, Bergkette
 Königin-Maud-Land, Region

im Südlichen Ozean:
 Maud Rise, Plateau 
 Maud Seamount, Tiefseeberg

MAUD steht als Abkürzung für:
 Military Application of Uranium Detonation, Vereinigung von britischen Atomphysikern, siehe MAUD-Kommission

Siehe auch:
 Maude
 Maut (Begriffsklärung)
 Mauth (Begriffsklärung)

MAUD